Кікн (син Посейдона)
 Кікн (син Ареса)
 Кікн (син Аполлона)
 Кікн (син Сфенела)